Вильяверде-де-Риоха ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ангияно. Занимает площадь 5,87 км². Население — 76 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Риохи